Los Lobos kan syfta på följande:

 Los Lobos, amerikanskt rockband

Geografi

Mexiko 

 Los Lobos, Durango, 
 Los Lobos, Michoacán de Ocampo, 
 Los Lobos, Jalisco, 
 Los Lobos Centro
 Los Lobos Segunda Sección